Виктор Потапов:
 Потапов, Виктор Павлович (1934—2021) — генерал-полковник авиации, командующий морской авиацией ВМФ.
 Потапов, Виктор Петрович (род. 1959) — генерал-майор полиции, начальник Управления МВД РФ по Курской области.
 Потапов, Виктор Сергеевич (род. 1948) — митрофорный протоиерей, настоятель Вашингтонского Иоанно-Предтеченского собора.
 Потапов, Виктор Яковлевич (1947—2017) — советский яхтсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР.